Общи показатели на безработицата в България според оценки на НСИ:

Източници

Външни препратки 

  Безработицата в България, по общини (2011 – 2016) в infograf.bg
  Безработни лица и коефициенти на безработица – национално ниво; статистически райони (последни данни) в официалния уебсайт на НСИ
  Коефициенти на безработица в България през годините според оценки на Trading Economics

Заетост в България
България